Żeńska forma nazwiska Nowakowski
 Wyspa Nowakowska na Żuławach Elbląskich